

Ясеновський потік (притока Лаборця)
 Ясеновський потік (притока Орави)
 Ясеновський потік (притока Райчанки)
 Ясеновський потік (притока Ясеніци)